NF poate fi:

 Insula Norfolk, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 .nf, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Insula Norfolk

Legături externe 
  „NF” la acronymfinder.com